HMS Orestes je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Orestes (1781) 
 HMS Orestes (1860) 

Orestes